

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Doolittle – città della Contea di Phelps, Missouri
 Doolittle – census-designated place della Contea di Hidalgo, Texas

Musica 
 Doolittle – album dei Pixies del 1989

Persone 
 Eliza Doolittle – cantante Pop britannica
 Jimmy Doolittle – aviatore ed ufficiale statunitense, autore dell'incursione aerea su Tokyo durante la seconda guerra mondiale

Altro 
 Raid di Doolittle – attacco aereo avvenuto durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
Dolittle